Шампиньо́н обыкнове́нный, печери́ца () — вид грибов рода шампиньон. Также известен как настоящий шампиньон. 
Научные синонимы:
 , orth. var.
 
 
 
 
и др.

Описание 
Шляпка 8—15 см в диаметре, сначала полушаровидная, с глубоко загнутым внутрь краем, затем плоско-округлая и наконец распростёртая, часто с выпуклым центром, белая, иногда буроватая, сухая, шелковистая или мелкочешуйчатая.

Мякоть белая, на изломе краснеющая. Добавление По энциклопедии П. Р. Ляхова мякоть на изломе цвет не меняет, у ложного шампиньона мякоть на изломе желтеет.

Пластинки сначала белые, потом розоватые, при созревании тёмно-коричневые, с фиолетовым оттенком.

Ножка 5—9 см высоты, 1—2 см ширины, прямая, ровная или в основании расширенная и вздутая, одного цвета со шляпкой, с широким белым кольцом, чаще расположенным около середины ножки.

Распространение 
Растёт среди травы на богатой перегноем почве в садах, парках, на кладбищах, встречается около человеческого жилья. Часто образует ведьмины круги больших размеров.

Сезон: с мая по октябрь. Съедобен.

Ссылки 

Шампиньон
Съедобные грибы
Грибы-космополиты
Мультирегиональные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum